

Biografia 
Con origini istriane, decide di dedicarsi completamente al beach volley sin dalla giovane età. Nel 2018 gioca col giovane Gianluca Dal Corso, vince numerose tappe giovanili e si laurea campione d'Italia sia U18 sia U19 ricevendo il premio di Mvp al Trofeo delle regioni. Nel 2019 continua la partnership con Dal Corso, vince un altro scudetto U19 e si afferma col suo fedele compagno nel campionato italiano assoluto. Nel 2020, sempre assieme a Dal Corso, vince la medaglia di bronzo ai Campionati Europei U20, medaglia che mancava all'Italia da ben 13 anni. Nel 2021 fa squadra con Alex Ranghieri, olimpico a Rio. Fa il suo esordio al World Tour quattro stelIe di Sochi. I due ben figurano in campo internazionale e raggiungono la finale della tappa del Campionato italiano assoluto di Montesilvano vincendo la medaglia d'argento. Nel periodo di agosto 2021 gioca la tappa del Campionato Italiano Assoluto di Frigole con Paolo Ficosecco. A dicembre 2021 disputa il Campionato mondiale U21 a Phuket in Thailandia, con Dal Corso, ottenendo uno straordinario argento. Diventa così vicecampione mondiale. A ottobre 2022 ricomincia la partnership con Alex Ranghieri. Il team ottiene subito un ottimo quinto posto al World Tour Challenge alle Maldive e conquista altri due quinti posti ai due World Tour Challenge di Dubai. Questi piazzamenti consentono alla coppia di scalare velocemente il World Ranking.

Note

Collegamenti esterni